2-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 5 по 8 июля 2018 года на легкоатлетическом стадионе Олимпийского спортивного парка в Дьёре (Венгрия). К соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 2001 и 2002 годов рождения, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы.

Как и двумя годами ранее, в соревнованиях не участвовала сборная России. Отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, инициированное ИААФ в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом, в очередной раз было оставлено в силе 26 ноября 2017 года. В то же время за две недели до начала турнира Международная федерация в индивидуальном порядке допустила к соревнованиям 33 спортсмена из России, 15 из которых смогли выйти на старт в Дьёре в качестве нейтральных атлетов. По итогам чемпионата на их счету оказалось две золотые и две бронзовые медали.

На турнире было установлено два новых высших мировых достижения среди спортсменов до 18 лет. Украинец Михаил Кохан показал абсолютно лучший результат в истории метания молота — 87,82 м (юноши метали облегчённый снаряд весом 5 кг против 7,26 кг у взрослых). Ещё в квалификации он обновил рекорд чемпионатов Европы (82,42 м), а в основных соревнованиях мог выиграть с любой из своих пяти зачётных попыток: 83,74 м, 86,60 м, 87,00 м, 84,03 м, 87,82 м.

Ещё одно мировое достижение было установлено в соревнованиях по семиборью среди девушек. Мария Висенте из Испании набрала 6221 очко, улучшив предыдущий рекорд на 35 очков. Победная сумма сложилась из выступлений: 100 метров с барьерами — 13,25, прыжок в высоту — 1,72 м, толкание ядра — 13,77 м, 200 метров — 23,78, прыжок в длину — 6,37 м, метание копья — 43,28 м, 800 метров — 2.23,29. С такими результатами в отдельных видах она могла выиграть на чемпионате бег на 100 м с барьерами (у чемпионки Мартины Ёрневик результат на 0,01 секунды хуже) и прыжок в длину (Висенте установила рекорд чемпионатов Европы), а также занять четвёртое место на дистанции 200 метров. Представительница Испании всё же выиграла вторую золотую медаль, в дисциплине, не входящей в программу многоборья — в тройном прыжке, ещё раз подтвердив статус одного из главных героев турнира. В упорной борьбе ей удалось опередить лидера сезона Александру Начеву и установить новый рекорд соревнований (13,95 м).

Помимо Марии Висенте ещё несколько участников совмещали выступление в двух дисциплинах, не всегда смежных. Среди них отличился Пол Хёуген Лиллефоссе из Норвегии, который сначала завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров, а затем выиграл золото в своём основном виде, прыжке с шестом, с повторением личного рекорда 5,46 м. Джессика Кяхяря из Финляндии после третьего места в тройном прыжке среди девушек вышла в сектор для прыжка в высоту, где вновь попала в призовую тройку (серебряная медаль). Ирландка Сара Хили стала двукратной чемпионкой на дистанциях 1500 и 3000 метров.

Макс Бёрджин из Великобритании с самого старта повёл финал в беге на 800 метров в высоком темпе, благодаря чему опередил преследователей почти на две секунды и улучшил собственное высшее европейское достижение среди юношей — 1.47,36.

Украинка Ярослава Магучих с большим отрывом стала сильнейшей в прыжке в высоту среди девушек. Она установила личный рекорд (1,94 м) и опередила серебряного призёра сразу на 11 см.

Среди участников чемпионата были дети известных в прошлом легкоатлетов. Наилучшего результата среди них добилась Софи О’Салливан, дочь чемпионки мира 1995 года в беге на 5000 метров Сони О’Салливан. Софи стала серебряным призёром на дистанции 800 метров, уступив только Кили Ходжкинсон из Великобритании. Мария Привалова, дочь олимпийской чемпионки 2000 года Ирины Приваловой, заняла пятое место в тройном прыжке (12,99 м). Итальянка Ларисса Иапикино показала седьмой результат в прыжке в длину (6,12 м) — дисциплине, в которой её мама Фиона Мэй дважды становилась чемпионкой мира.

Призёры 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | EYB — высшее европейское достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 40 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июль 2018 года
2018 год в лёгкой атлетике
Спорт в Венгрии в 2018 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
лёгкая атлетика
Международные спортивные соревнования в Дьёре